Ниже приведён список активных, спящих и потухших вулканов, расположенных в Колумбии. Все эти вулканы входят в северную вулканическую зону Андского вулканического пояса.

Ссылки 

 Siebert L, Simkin T (2002-). Volcanoes of ehe World: an Illustrated Catalog of Holocene Volcanoes and their Eruptions (Colombia) Smithsonian Institution, Global Volcanism Program Digital Information Series, GVP-3

Колумбия